Mobin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mobin Tongzumiaozuxiang, ort, Hunan, 
 Mobin (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar